Sczepan ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Sczepan (1927–2004), baptistischer Geistlicher
 Friedrich Hermann Sczepan (1907–1974), deutscher Fußballspieler